Charlotte County kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Charlotte County (county i Kanada), New Brunswick,

USA 

 Charlotte County, Florida, county, 
 Charlotte County, Virginia, county, 
 Charlotte County i staten New York - ett tidigare existerande county, se Washington County, New York